Le championnat de France de football de Division 3 1990-1991 est la  du championnat de France de Division 3, qui est de 1970 à 1993 le troisième niveau de la hiérarchie du football français derrière la Division 1 et la Division 2. 

La compétition est remportée par le CS Sedan, vainqueur du groupe Est, qui bat en finale la réserve de l'AJ Auxerre, vainqueur du groupe Centre.

Groupe Nord 

L'Amiens SC remporte le groupe et est promu en Division 2 tandis que l'ES Arques est reléguée en Division d'Honneur et la réserve de l'US Valenciennes-Anzin en Division 4.

|}

Groupe Est 
Le CS Sedan-Ardennes remporte le groupe et est promu en Division 2 tandis que l'ASP Vauban Strasbourg est reléguée en Division d'Honneur, et la réserve du Stade de Reims, le RC Lons-Le-Saunier et l'ASF Sarreguemines en Division 4

|}

Groupe Ouest 
Le RC Ancenis remporte le groupe et est promu en Division 2 tandis que le Véloce vannetais est relégué en Division 4.

|}

Groupe Centre-Ouest 
Le Perpignan FC remporte le groupe et est promu en Division 2 tandis que la réserve des Chamois niortais et le CA Castets-en-Dorthe sont relégués en Division 4.

|}

Groupe Sud 
Le FC Grenoble Isère deuxième du groupe est promu en Division 2 tandis que l'US Canet-en-Roussillon et l'US Cluses-Scionzier sont relégués en Division 4.

|}

Groupe Centre 
La Berrichonne de Châteauroux deuxième du groupe est promue en Division 2 tandis que le CO Le Puy-en-Velay est relégué en Division d'Honneur, et le FC Montceau Bourgogne, l'US Joué-Lès-Tours et la réserve d'Angers SCO sont relégués en Division 4.

|}

Voir aussi 
 Championnat de France de football 1990-1991
 Championnat de France de football D2 1990-1991
 Coupe de France de football 1990-1991

Notes et références 

1991
Football en France en 1990
Football en France en 1991